Alston House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Alston House (Columbia), South Carolina, ID-Nr. 79003359
 Alston House (Glendon), North Carolina, ID-Nr. 70000462